El juicio contra Marcel Vivet es un proceso judicial contra el activista político y social Marcel Vivet, convocado inicialmente el 18 de diciembre de 2020 y aplazado hasta el 22 de febrero de 2021. A Vivet se le acusa de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones durante la manifestación convocada por Arran y otros colectivos el 29 de septiembre de 2018 en respuesta al homenaje organizado por Jusapol el mismo día a favor de los policías nacionales que habían actuado durante los hechos del 1 de octubre de 2017 para evitar el referéndum ilegal por la independencia de Cataluña.

Contexto 

Marcel Vivet y Regalón (Badalona, 1994) es un activista político y social, militante de la organización juvenil La Forja y de Guanyem Badalona.

Vivet fue uno de los participantes de la manifestación en formato fiesta Holi que convocó Arran y otros colectivos en Barcelona el 29 de septiembre de 2018, en respuesta al homenaje organizado por el sindicato policial Jusapol a los policías que habían formado parte del operativo policial contra el referéndum del 1 de octubre. Durante la jornada, para evitar que las dos manifestaciones se encontraran, se formó un cordón policial por parte del cuerpo de Mozos de Escuadra. La acusación del caso afirma que Vivet formaba parte del grupo de personas concentradas en la Vía Layetana frente el cordón policial de los Mozos de Escuadra y que lanzaron pintura contra los agentes, y que Vivet dio un golpe con un palo de madera a un mozo, causándole una contusión en el antebrazo y en la muñeca derecha. Aun así, por su parte, Vivet afirma que los mozos cargaron sin previo aviso y actuaron con contundencia y acabó cojo y con un hematoma en el brazo, razón por la cual decidió retirarse de la manifestación y marchó al trabajo.

Detención 
Los Mozos de Escuadra lo detuvieron cinco meses después, el 19 de febrero de 2019; pasó una noche en comisaría y salió en libertad con cargos, una acción que se consideró desproporcionada por parte de la defensa, y que provocó que se convocara una manifestación de rechazo en Badalona, ante la comisaría de los Mozos de Escuadra.

Acusación 
Vivet está acusado de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. La fiscalía pide 6 años y medio de prisión, 600 euros de multa y una indemnización de 1560 euros por las lesiones al agente de los Mozos de Escuadra, mientras que la Generalidad de Cataluña, que actúa como acusación particular, pide 4 años, 9 meses y 1 día de prisión, 600 euros de multa y una indemnización de 1549 euros.

Por su parte, Vivet y su abogado defienden la inocencia y reclaman la absolución. En diciembre de 2020 la Generalidad ofreció un pacto a Vivet, para rebajar la acusación y evitar la entrada a prisión. Aun así, según el abogado defensor, Carles Hurtado de Alerta Solidària, una vez dentro de la sala, la abogada de la acusación les dijo que las acusaciones iniciales se mantenían. Vivet y la defensa denunciaron que el pacto significaba aceptar los delitos a cambio de una pena de dos años de prisión, y creían que la Generalidad solo quería una suspensión para evitar llegar a juicio. Finalmente, Vivet lo rechazó aduciendo que no había cometido ningún delito y porque podía sentar un precedente contra otros activistas, además de criticar que no  hubiera la voluntad de rebajar las acusaciones.

Juicio 
Inicialmente previsto el 18 de diciembre de 2020, el día en cuestión con todas las partes dentro de la sala de la Audiencia Provincial de Barcelona, la Fiscalía, con el aval de la Generalidad de Cataluña, pidió el aplazamiento del juicio hasta el 22 de febrero a causa de enfermedad de dos mozos que eran testigos. La petición fue aceptada por el tribunal, pero fue vista por la defensa como una maniobra política del Gobierno de la Generalidad para evitar que el desarrollo del juicio, que podía criticar su actuación, afectara negativamente los resultados de las elecciones del 14 de febrero de 2021. Antes de la entrada de Vivet en la sala de la Audiencia, hubo una concentración de apoyo enfrente del edificio, con presencia de amigos y familiares, la activista Tamara Carrasco, la presidenta de la ANC Elisenda Paluzie y la exalcaldesa de Badalona, Dolores Sabater.

Acabado el periodo de aplazamiento, finalmente, el 22 de febrero de 2021 se inició el juicio en la Audiencia de Barcelona. En el momento de entrada al tribunal, hubo de nuevo otra concentración en su apoyo y un acto político, donde se denunció la represión y pidieron la absolución, con presencia de Dolores Sabater y Albert Botran (CUP), Elisenda Paluzie (ANC) y Xavier Antich (Òmnium).

Condena 
El 16 de junio de 2021 fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad y, a la vez, por un delito de lesiones que le obliga a pagar una multa de 600 euros y una indemnización de 1511 euros a la víctima, un agente de los Mozos de Escuadra. Finalmente, le impone una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

En la sentencia, el juez afirma que las acciones de Vivet provocaron una grave alteración de la paz pública, considera la bandera que llevaba Vivet como un instrumento peligroso y que, con el palo de la bandera, llegó a golpear, pinchar y herir a un agente de los Mozos de Escuadra, de acuerdo con la declaración de la víctima, a pesar de que se afirma que no había imágenes de la agresión. El mismo día, diferentes partidos y entidades mostraron su apoyo a Vivet y se convocó una concentración en la plaza de la villa de Badalona.

Por su parte, Vivet ha afirmado que recurrirá la sentencia, la cual ha tachado de infame.

Referencias 

Badalona
Eventos en Barcelona
Justicia social